Finalen om Europamesterskabet i fodbold 2012 var den 14. finale siden turneringens etablering i 1960. Den blev spillet den 1. juli 2012 på det Olympiske Stadion i Ukraines hovedstad Kyiv, og skulle finde vinderen af Europamesterskabet i fodbold 2012. De deltagende hold var de forsvarende mestre fra , og så . Spanien vandt kampen med 4-0.

Det var første gang at et landshold har mulighed for at genvinde Europamesterskabet, og ligeledes første gang et hold kunne vinde tre mesterskaber i træk, efter at Spaninen vandt EM i 2008 og VM i 2010.

Kampen blev ledet af den portugisiske dommer Pedro Proença, hvilket var hans fjerde kamp i turneringen.

Vejen til finalen

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger

Referencer 

Finalen
2012 - Finalen
Spaniens fodboldlandshold
Italiens fodboldlandshold
Sport i Kyiv